Горная улитка () — наземный брюхоногий моллюск семейства гелицид.

Крупная улитка с шаровидной раковиной. Диаметр раковины от 35 до 60 мм. Высота раковины от 25 до 45 мм. Взрослые улитки весят около 20-25 г. Общий фон окраски светлый, по нему проходят широкие красно-коричневые поперечные полосы.

Вид распространён на Апеннинском и Балканском полуостровах, в Малой Азии, Сирии, Иране, Крыму, Закавказье.В Беларуси(Минск)отдельная популяция.

Моллюск встречается в широколиственных лесах, по долинам рек, в зарослях кустарников, лесополосах, парках. Активен ночью или после сильных дождей. В спячку не впадает. В сухие летние месяцы зарывается в грунт и впадает в состояние оцепенения.

Яйца размером 4,4 мм.

Примечания

Литература 
 Fechter, Rosina, Falkner, Gerhard: Weichtiere, 5. Auflage, München 1990. ISBN 3-570-03414-3
Животные, описанные в 1758 году
Гелициды
Моллюски Европы